Le qualificazioni del singolare dell'Odlum Brown Vancouver Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Priscilla Hon (qualificata)
  Asia Muhammad (ultimo turno)
  Elsa Jacquemot (primo turno)
  Nao Hibino (primo turno, ritirata)

  Yuriko Miyazaki (qualificata) 
  Marina Bassols Ribera (primo turno) 
  Kurumi Nara (ultimo turno, lucky loser) 
  Valentini Grammatikopoulou (qualificata)

Qualificate 

  Priscilla Hon
  Valentini Grammatikopoulou

  Yuriko Miyazaki 
  Catherine Harrison

Lucky loser 

  Kurumi Nara

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Vancouver Open 2022